Cet article présente les résultats détaillés du double mixte de l’édition 1929 des championnats de tennis d'Australie qui est disputé du 19 au . Ce tournoi de tennis est le premier de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Daphne Akhurst et Edgar Moon battent Marjorie Cox Crawford et Jack Crawford en finale de cette édition ; il s'agit du  de cette équipe dans les tournois du Grand Chelem.

Parcours

Résultats

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double mixte des Internationaux d'Australie

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

1929
Australie Double mixte
Australie Double mixte
1929 en Australie
Compétition de tennis à Adélaïde (Australie)